een veer die gemaakt is voor het uitoefenen van trekkracht
Trekveer (installatietechniek), een stuk gereedschap om leidingen door buizen te trekken
een kleine veerpont die wordt voortbewogen door aan een kabel te trekken, bijvoorbeeld met een haspel